Der öffentliche Personennahverkehr in Speyer wird durch ein Stadtbusnetz betrieben, das durch den S-Bahn-Verkehr ergänzt wird. Er ist in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar eingebunden.

Zentraler Verknüpfungspunkt der Omnibuslinien untereinander und mit der S-Bahn ist der Speyerer Hauptbahnhof, daneben gibt es mit dem Haltepunkt Speyer Nord/West einen weiteren Haltepunkt im S-Bahn-Verkehr. Zudem ist mit dem Haltepunkt Speyer Süd ein dritter S-Bahn-Halt geplant.

Ein weiterer Umsteigeknoten des Busverkehrs befindet sich am innerstädtischen Postplatz.

Eisenbahnverkehr 

Speyer ist über die Bahnstrecke Schifferstadt–Wörth an den Eisenbahnverkehr angeschlossen. Die S-Bahn Rhein-Neckar verkehrt halbstündlich über Schifferstadt in Richtung Mannheim sowie nach Germersheim, wo Anschluss nach Karlsruhe und Bruchsal besteht. Am Speyerer Hauptbahnhof hält zudem der zweistündliche RegionalExpress Mainz–Karlsruhe-Frankfurt 

Bis 1945 zweigte im Hauptbahnhof die Bahnstrecke Heidelberg–Speyer ab, die über den Rhein nach Hockenheim zur Rheintalbahn führte, in Schwetzingen von dieser wieder abzweigte und weiter nach Heidelberg verlief. Zwischen 1905 und 1956 fuhr zudem zwischen dem Lokalbahnhof Speyer und Neustadt an der Weinstraße die meterspurige Lokalbahn Speyer–Neustadt.

Bahnhöfe/Haltepunkte 
In Speyer werden folgende Bahnhöfe und Haltepunkte im Takt bedient:
 Speyer Hauptbahnhof (alle Linien)
 Speyer Nord/West (, ), (S2),  (S1), (S33)

Linienübersicht 

Im Folgenden eine Aufstellung aller Linien

RE 4: Mainz-Frankfurt (Main) Hbf-Karlsruhe-Germersheim

S1: Osterburken-Mosbach (Baden)

S2 steht oben

S3 Germersheim-Karlsruhe Hbf

S4 Speyer Hbf.

S33 Bruchsal.

Weitere Planungen 
Im Süden der Stadt ist ein dritter S-Bahn-Haltepunkt geplant, der bis 2017 im Bereich der Dr.-von-Hörmann-Str. in unmittelbarer Nähe des Sondergebietes Speyer-West (Krankenhaus) entstehen sollte. Im November 2019 haben die Bauarbeiten noch nicht begonnen. Die Initiative Kein Haltepunkt Süd kritisiert diesen Plan.

Busverkehr

Linien des Stadtverkehrs 
In Speyer gibt es seit Januar 2014 neun Stadtbuslinien, welche im Zuge der Ausschreibung des Stadtverkehrs 2014 von dem Unternehmen Rheinpfalzbus (Deutsche Bahn), einem Tochterunternehmen der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) betrieben wird.
 561: Hauptbahnhof – Stadthalle – Universität – Vincentiuskrankenhaus – Stadthalle – Hauptbahnhof (stündlich)
 562: Neuland – Diakonissenkrankenhaus – Postplatz – Stadthalle – Josef-Schmitt-Straße – Berliner Platz – Nord-West-Bahnhof – Hauptbahnhof (halbstündlich)
 563: Vogelgesang – Südbahnhof – Postplatz – Stadthalle – Burgfeldschule – Berliner Platz – Im Erlich – Hauptbahnhof (halbstündlich)
 564: Flugzeugwerke – Bademaxx – Domplatz – Postplatz – Hauptbahnhof – Friedhof – Auestraße – Speyer Nord (halbstündlich)
 565: Flugzeugwerke – Bademaxx – Domplatz – Postplatz – Hauptbahnhof – Nord-West-Bahnhof – Landwehrstraße – Speyer Nord (halbstündlich)
 566: Hauptbahnhof – Altenheim Mausbergweg – Hauptbahnhof (stündlich)
 567: Hauptbahnhof – Kolb-Schulzentrum – Hafenstraße – Kolb-Schulzentrum – Hauptbahnhof (stündlich)
 568: Hauptbahnhof – Postplatz – Domplatz – Diakonissenkrankenhaus – Paul-Egell-Straße – Berghausen – Heiligenstein – Mechtersheim (stündlich, nur Mo–Sa)
 569: Hasenpfühlerweide – Auestraße – Friedhof – Hauptbahnhof – Nord-West Bahnhof – Lyautey – Berliner Platz – Quartiersmensa West (stündlich, nur Mo–Fr)
Sonntags verkehren alle Linien im Stundentakt.
Durch die Überlagerung von Linien entsteht auf den Abschnitten Hauptbahnhof – Postplatz – Flugzeugwerke (564, 565), Postplatz – Theodor-Heuß-Straße (562, 563), Berliner Platz – Kurt-Schumacher-Straße (562, 563) und im Stadtteil Speyer Nord (564, 565) ein 15-Minuten-Takt. Im Bereich Hauptbahnhof bis Flugzeugwerke (564,565) bzw. bis Domplatz (568) gilt der „City-Tarif“ als Nachfolger des „City-Shuttle“, da die Linie mit den Midibussen aufgegeben wurde und der Streckenabschnitt des Shuttle in die Linie 564/565 voll und in die Linie 568 teilweise integriert wurde. Der Sondertarif (derzeit 1,10 €) für diese Tageskarte, nur auf diesem Abschnitt gültig, wurde beibehalten. An Sonntagen verkehren dort die Busse alle 30 Minuten. Nur auf dem Abschnitt Hauptbahnhof – Postplatz – Flugzeugwerke (564, 565) verkehrt am Sonntag alle 15 Minuten ein Bus.
Die Linien 561, 566 und 567 werden mit einem Bus bedient. Die Liniennummer wird immer am Hauptbahnhof gewechselt.
Freitags und samstags gibt es auf den Linien 562 bis 565 und 568 einen Spätverkehr bis 24 Uhr, der Betrieb endet ansonsten gegen 20 Uhr.
Für den Betrieb des Stadtbusnetzes werden 20 Fahrzeuge benötigt. Auf den Linien 561 bis 568 verkehren fabrikneue Iveco Crossway Low Entry Busse, die ab 2014 von Mercedes-Benz Citaro Euro 6-Bussen abgelöst wurden Auf der Linie 569 verkehrte bis März 2014 ein Midibus von MAN der im März von einem Fiat Ducato Kleinbus ersetzt wurde.
Vor 2014 wurden folgende Linien von BRH Viabus und Busverkehr Rhein-Neckar betrieben:
 561: Hauptbahnhof – Stadthalle – Verwaltungshochschule – Postplatz – Hauptbahnhof (Ringlinie)
 562: Hauptbahnhof – Stadthalle – Mühlweg – Hauptbahnhof – Speyer-Ost – Hauptbahnhof (Ringlinie)
 563: Hauptbahnhof – Speyer-Nordwest – Stadthalle – Postplatz – Im Vogelgesang
 564: Neuland/Flugplatz – Postplatz – Hauptbahnhof – Friedhof – Speyer-Nord
 565: Hauptbahnhof – Postplatz – Dom – Technik-Museum  Flugzeugwerke („City-Shuttle“)

Regionalbuslinien 
 507: Speyer Hauptbahnhof/ZOB – (Dudenhofen) – (Hanhofen) – (Harthausen) – (Schwegenheim) – (Weingarten) – (Freisbach) – (Geinsheim) – (Duttweiler) – (Lachen-Speyerdorf) – (Neustadt(Weinstraße))(Mo–Sa stündlich, So zweistündlich)
 572: (Ludwigshafen Berliner Platz) – Rheingönheim – Neuhofen – Waldsee – Hauptbahnhof (Mo–Sa stündlich, So zweistündlich)
 573: Speyer – Dudenhofen / Böhl-Iggelheim (– Haßloch) (einzelne Fahrten)
 578: Speyer-Süd – Postplatz – Berghausen – Heiligenstein – Mechtersheim (jetzt 568)
 717: Speyer Domplatz – Hockenheim – Ketsch – Schwetzingen – Heidelberg (Mo–Sa halbstündlich, So stündlich)

Tarife 
Die kreisfreie Stadt Speyer und der umliegende Rhein-Pfalz-Kreis sind Mitglied im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), Speyer fällt gemeinsam mit den Nachbargemeinden Dudenhofen, Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim in die Tarifwabe 143. Der benachbarte Kreis Germersheim gehört sowohl dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und auch dem Karlsruher Verkehrsverbund an, es bestehen Übergangsregelungen.

Siehe auch 
 Nahverkehr in Ludwigshafen am Rhein

Weblinks 
 Liniennetzplan Speyer 2014
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar
 Verkehrsbetriebe Speyer
 Rheinpfalzbus

Einzelnachweise 

Verkehr (Speyer)
Speyer